Ružolike (Rosales), biljni red u razredu dvosupnica kojem se danas pripisuju 9 porodica: Barbeyaceae, Cannabaceae (konopljovke), Dirachmaceae, Elaeagnaceae (zlolesinovke), Moraceae (dudovke), Rhamnaceae (pasjakovke), Rosaceae (ružovke), Ulmaceae (brjestovke), Urticaceae (koprivovke).

Po drugima pripadaju u razred Rosopsida.

Porodice i rodovi 

 Familia Rosaceae Juss. (5633 spp.)
 Subfamilia Dryadoideae Sweet
 Dryas L. (4 spp.)
 Chamaebatia Benth. (2 spp.)
 Purshia DC. (7 spp.)
 Cercocarpus Kunth (11 spp.)
 Subfamilia Rosoideae Arn.
 Tribus Ulmarieae Lam. & DC.
 Filipendula Mill. (14 spp.)
 Tribus Colurieae Rydb.
 Geum L. (70 spp.)
 Fallugia Endl. (1 sp.)
 Tribus Rubeae Dumort.
 Rubus L. (1644 spp.)
 Dalibarda L. (1 sp.)
 Tribus Agrimonieae Lam. & DC.
 Subtribus Agrimoniinae J. Presl
 Spenceria Trimen (2 spp.)
 Aremonia Neck. (1 sp.)
 Agrimonia L. (17 spp.)
 Leucosidea Eckl. & Zeyh. (1 sp.)
 Hagenia J. F. Gmel. (1 sp.)
 Subtribus Sanguisorbinae Torr. & A. Gray
 Sanguisorba L. (15 spp.)
 Poterium L. (16 spp.)
 Sarcopoterium Spach (1 sp.)
 Dendriopoterium Svent. (2 spp.)
 Bencomia Webb & Berthel. (4 spp.)
 Marcetella Svent. (2 spp.)
 Poteridium Spach (2 spp.)
 Cliffortia L. (135 spp.)
 Polylepis Ruiz & Pav. (45 spp.)
 Margyricarpus Ruiz & Pav. (13 spp.)
 Acaena Mutis ex L. (57 spp.)
 Tribus Roseae Lam. & DC.
 Genus Rosa L. (271 spp.)
 Tribus Potentilleae Sweet
 Subtribus Potentillinae J. Presl
 Potentilla L. (515 spp.)
 Argentina Hill (68 spp.)
 Tylosperma Botsch. (2 spp.)
 Subtribus Fragariinae Torr. & A. Gray
 Fragaria L. (22 spp.)
 Chamaerhodos Bunge (7 spp.)
 Drymocallis Fourr. (18 spp.)
 Chamaecallis Smedmark (1 sp.)
 Dasiphora Raf. (9 spp.)
 Potaninia Maxim. (1 sp.)
 Alchemilla L. (746 spp.)
 Aphanes L. (19 spp.)
 Lachemilla Rydb. (68 spp.)
 Farinopsis Chrtek & Soják (1 sp.)
 Comarum L. (1 sp.)
 Sibbaldia L. (9 spp.)
 Sibbaldianthe Juz. (4 spp.)
 Subfamilia Amygdaloideae
 Tribus Lyonothamneae Brouillet
 Lyonothamnus A. Gray (1 sp.)
 Tribus Neillieae Maxim.
 Neillia D. Don (19 spp.)
 Physocarpus (Cambess.) Maxim. (6 spp.)
 Tribus Exochordeae Schulze-Mentz ex Reveal
 Oemleria Rchb. (1 sp.)
 Exochorda Lindl. (3 spp.)
 Prinsepia Royle (4 spp.)
 Tribus Kerrieae Focke
 Coleogyne Torr. (1 sp.)
 Rhodotypos Siebold & Zucc. (1 sp.)
 Neviusia A. Gray (2 spp.)
 Kerria DC. (1 sp.)
 Tribus Amygdaleae DC.
 Prunus L. (322 spp.)
 Pygeum Gaertn. (49 spp.)
 Tribus Sorbarieae Rydb.
 Adenostoma Hook. & Arn. (2 spp.)
 Chamaebatiaria (Porter) Maxim. (1 sp.)
 Spiraeanthus (Fisch. & C. A. Mey.) Maxim. (1 sp.)
 Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Br. (4 spp.)
 Tribus Spiraeeae DC.
 Pentactina Nakai (1 sp.)
 Spiraea L. (127 spp.)
 Petrophytum (Nutt. ex Torr. & A. Gray) Rydb. (4 spp.)
 Sibiraea Maxim. (4 spp.)
 Kelseya (S. Watson) Rydb. (1 sp.)
 Holodiscus (K. Koch) Maxim. (6 spp.)
 Luetkea Bong. (1 sp.)
 Xerospiraea Henrickson (1 sp.)
 Aruncus Adans. (3 spp.)
 Tribus Maleae Small
 Subtribus Gilleniinae ined.
 Gillenia Moench (2 spp.)
 Subtribus Lindleyinae Reveal
 Lindleya Kunth (1 sp.)
 Kageneckia Ruiz & Pav. (3 spp.)
 Vauquelinia Corrêa ex Humb. & Bonpl. (3 spp.)
 Subtribus ined.
 Pyracantha Roem. (10 spp.)
 Subtribus Crataeginae
 Mespilus L. (1 sp.)
 Crataegus L. (266 spp.)
 Hesperomeles Lindl. (11 spp.)
 Malacomeles (Decne.) Engl. (5 spp.)
 Peraphyllum Nutt. ex Torr. & A. Gray (1 sp.)
 Amelanchier Medik. (21 spp.)
 Subtribus ined.
 Chamaemeles Lindl. (1 sp.)
 Subtribus Pyrinae Dumort.
 Stranvaesia Lindl. (6 spp.)
 Cormus Spach (1 sp.)
 Pyrus L. (74 spp.)
 Sorbus L. (170 spp.)
 Micromeles Decne. (3 spp.)
 xSorbomeles Sennikov & Kurtto (0 sp.)
 Rhaphiolepis Lindl. (45 spp.)
 Heteromeles M. Roem. (1 sp.)
 Cotoneaster Medik. (288 spp.)
 Photinia Lindl. (32 spp.)
 Subtribus Malinae Reveal
 Phippsiomeles B. B. Liu & J. Wen (5 spp.)
 Osteomeles Lindl. (3 spp.)
 Pseudocydonia (C. K. Schneid.) C. K. Schneid. (1 sp.)
 Chaenomeles Lindl. (4 spp.)
 Dichotomanthes Kurz (1 sp.)
 Cydonia Tourn. ex Mill (1 sp.)
 Aronia Medik. (2 spp.)
 xSorbaronia C. K. Schneid. (0 sp.)
 Torminalis Medik. (1 sp.)
 Aria (Pers.) Host (55 spp.)
 Karpatiosorbus Sennikov & Kurtto (89 spp.)
 Hedlundia Sennikov & Kurtto (51 spp.)
 Majovskya Sennikov & Kurtto (4 spp.)
 Scandosorbus Sennikov (1 sp.)
 Normeyera Sennikov & Kurtto (7 spp.)
 Chamaemespilus Medik. (1 sp.)
 Pourthiaea Decne. (23 spp.)
 Eriolobus (DC.) M. Roem. (1 sp.)
 xTormimalus Holub (0 sp.)
 Malus Mill. (42 spp.)

APG III 
 Barbeyaceae
 Cannabaceae
 Dirachmaceae
 Elaeagnaceae
 Moraceae
 Rhamnaceae
 Rosaceae
 Ulmaceae
 Urticaceae

APG II 
 Barbeyaceae Rendle, 1 rod i jedna vrsta
 Cannabidaceae Endl.; Cannabaceae; 8 rodova, 102 vrste
 Dirachmaceae (Reiche) Hutch.; 1 rod 2 vrste
 Elaeagnaceae Juss.; 4 roda, 108 vrsta
 Moraceae Dumort.; 40 rodova, 1.217 vrsta
 Rhamnaceae Juss.; 53 roda, 839 vtsta
 Rosaceae L.; 104 roda, 4.828 
 Ulmaceae Mirbel; 8 rodova, 64 vrste
 Urticaceae Juss.; 54 roda, 1.465 
izvori za porodice

Takhtajanov sustav 
Takhtajan (1997) red Rosales klasificira podrazredu Rosidae i podredu Rosanae kojem priključuje i porodicu Neuradaceae.

Cronquistov sustav 
Porodikce koje su ujključivane u ovaj red
Arthur Cronquist 1988. ovaj također uključuje u podrazred Rosidae i dijeli ga na porodice:

 Brunelliaceae  
 Connaraceae 
 Eucryphiaceae  
 Cunoniaceae 
 Davidsoniaceae 
 Dialypetalanthaceae 
 Pittosporaceae 
 Byblidaceae
 Hydrangeaceae
 Columelliaceae 
 Grossulariaceae
 Greyiaceae 
 Bruniaceae 
 Anisophylleaceae
 Alseuosmiaceae 
 Crassulaceae 
 Cephalotaceae 
 Saxifragaceae 
 Rosaceae 
 Neuradaceae 
 Crossosomataceae 
 Chrysobalanaceae 
 Surianaceae
 Rhabdodendraceae

Thorneov sustav 
Robert F. Thorne 1992. red Rosales uključuje u nadred Rosanae s porodicama:
 Rosaceae 
 Spiraeoideae - uključuje Lindleya, Lyonothamnus, Vauquelinia 
 Quillajoideae - 2 roda 8 vrsta (Kageneckia, Quillaja) 
 Rosoideae 
 Amygdaloideae - uključuje Exochorda 
 Maloideae - 28 rodova 1.110 vrsta
 Neuradaceae
 Crossosomataceae
 Anisophylleaceae

Izvori 

 
Rosidae
Biljni redovi